Viole – plurale di viola
 Viole – frazione di Assisi
 Guillaume Viole – vescovo di Parigi del XVI secolo

Pagine correlate 
 Viola